En la historia de la ciudad de Turnhout (Bélgica), hubo al menos dos importantes batallas:
 La batalla de Turnhout de 1597 en la que los holandeses vencieron a los tercios españoles durante la guerra de los ochenta años.
 La batalla de Turnhout de 1789 en la que las fuerzas holandesas derrotaron a las de Austria.